Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 46-os, továbbá 46E, 46G, 46X, 46Y, illetve M46-os jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 46-os busz (Budapest)
 46-os busz (Budapest, 1955–1996)megszűnt
 46G busz (Budapest)megszűnt

 46-os busz (Debrecen)
 46E busz (Debrecen)
 46H busz (Debrecen)
 46X busz (Debrecen)megszűnt
 46Y busz (Debrecen)megszűnt

 46-os busz (Pécs)

 46-os busz (Salgótarján)

 46-os busz (Szeged)megszűnt
 M46-os busz (Szeged)megszűnt